Ben More ist der Name folgender Berge in Schottland:

 Ben More (Crianlarich), ein 1174 m hoher Berg in den Highlands
 Ben More (Mull), ein 966 m hoher Berg auf der Isle of Mull
 Ben More Assynt, ein 998 m hoher Berg in Sutherland

Siehe auch:
 Benmore